Neustädter Altar steht für folgende Objekte:

 Altar vom Meister des Jakobialtars in der Marienkirche (Neustadt-Glewe)
 Altar von Lucas Cranach d. Ä. in der Stadtkirche St. Johannis (Neustadt an der Orla)